Jimmy Gorman ist der Name folgender Personen:

* Jimmy Gorman (Fußballspieler, 1882) (James Gorman; 1882–1955), englischer Fußballspieler
 Jimmy Gorman (Fußballspieler, 1910) (James Joseph Gorman; 1910–1991), englischer Fußballspieler
 Jimmy Gorman (Fußballspieler, 1915) (James Gorman; 1915–??), irischer Fußballspieler

Siehe auch:
 James Gorman